Золотаревский — славянская фамилия:
 Золотаревский, Евгений Ростиславович (1951—2007) — поэт, прозаик, художник-иконописец, более известен как православный детский писатель.
 Золотаревский, Исаак Яковлевич (1906—1973) — советский писатель-сатирик, поэт, переводчик.
 Золотаревский, Изидор-Ицхок (1875—1945) — драматург. 
 Золотаревский, Исидор Самойлович (1885—?) — русский и советский архитектор, скульптор.
 Золотаревский, Леонид Абрамович (1930—2017) — советский и российский тележурналист, кандидат филологических наук.
 Золотаревский, Николай Иванович (1910—1981) — советский военный инженер-строитель, генерал-полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Золотарёвский — посёлок, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область, Россия

См. также 
 Золотаревские